Жовтя́к — українське прізвище.

 Жовтяк Володимир Олегович (*1973) — громадський діяч, правозахисник.
 Жовтяк Дмитро Васильович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жовтяк Євген Дмитрович (*1961) — політик.